Olmedo může znamenat:

místa
Olmedo (Itálie), město na Sardinii
Olmedo (Španělsko), město v provincii Valladolid ve Španělsku

příjmení
Alberto Olmedo (1933–1988), argentinský komik
Alex Olmedo (1936–2020), americký tenista peruánského původu
Fernando Olmedo Reguera (1873–1936), španělský římskokatolický kněz, oběť občanské války ve Španělsku
Manuel Olmedo (* 1983), španělský běžec středních tratí

související
 Centro Deportivo Olmedo, ekvádorský fotbalový klub